Змагання змішаних пар на Літніх Олімпійських іграх 2016 відбувалися в Олімпійському тенісному центрі в Олімпійському парку Барра з 11 по 14 серпня. 

16 пар було визначено на місці змагань із тих гравців, що вже брали участь в одиночних чи парних турнірах. Максимальне представництво країни — дві пари. Національні комітети повинні були визначитися з парами до 9 серпня.

Чемпіони попередньої Лондонської Олімпіади Макс Мирний та Вікторія Азаренко з Білорусі не змогли взяти участь, оскільки Азаренко знялася зі змагань через вагітність.

Чемпіонами Ріо 2016 стали американська пара Бетані Маттек-Сендс та Джек Сок.

Розклад

Сіяні гравці

Турнір

Легенда

 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Місце ITF
 Alt = Заміна
 PR = Захищений рейтинг

 w/o = перемога без гри
 r = зняття в грі
 d = відмова від гри

Сітка

Виноски 

2016 у тенісі‎